Боэссе () — французская фамилия:
 Боэссе, Антуан (1586(?)—1643) — композитор, музыкальный суперинтендант королевского двора.
  (1614—1685) — композитор, автор религиозной музыки; сын предыдущего.